How Do You Do (Mouth & MacNeal), een nummer van Mouth & MacNeal uit 1971
 How Do You Do!, een nummer van Roxette uit 1992
 How Do You Do (Shakira), een nummer van Shakira uit 2005
 How Do You Do? (beFour), een nummer van beFour uit 2007
 How Do You Do (Mayer Hawthorne), een album van Mayer Hawthorne uit 2011